Fideskirche (nach Fides von Agen,  Ste-Foy,  Santa Fe) steht für Kirchen in

Deutschland
 St. Getreu (Bamberg), Bayern
 St. Fides und Markus (Sölden), Baden-Württemberg
„Dreijungfrauenkirche“:
 St. Fides, Spes, Caritas (Thum), Nordrhein-Westfalen
 St. Fides, Spes und Caritas (Weinsheim-Gondelsheim), Rheinland-Pfalz
 Zu den heiligen drei Jungfrauen (Lauperath), Rheinland-Pfalz
Frankreich
 Sainte-Foy de Chartres, Chartres im Département Eure-et-Loir
 Sainte-Foy de Conches-en-Ouche, Conches-en-Ouche im Département Eure
 Ste-Foy im Département Aveyron
 Ste-Foy de Morlaàs, Morlaàs im Département Pyrénées-Atlantiques
 Ste-Foy im Département Bas-Rhin

Italien
 Abbazia di Santa Fede in Cavagnolo, Piemont
 Chiesa di Santa Fede in Genua, Ligurien

Neuseeland
 St. Faith’s, anglikanische Kirche in Rotorua, Region Bay of Plenty

Schweiz
 Kirche St. Fiden, Sankt Gallen

Spanien
 Monasterio de Santa Fe (Navarra)

Siehe auch 
 Sainte-Foy

Liste (Kirchen nach Patrozinium)